Баранкито има више значења:

 Баранкито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранкито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику